Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1995/96 enthält alle Spieler, die in der slowakischen Extraliga im Schach 1995/96 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 14 Mannschaften 189 Spieler ein, von denen 29 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Slovan Levice kam mit elf eingesetzten Spielern aus, während bei der zweiten Mannschaft des ŠK Gemer Rimavská Sobota 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Ondrej Hudoba (ŠK Slovan Levice) mit 10,5 Punkten aus 13 Partien, Martin Mrva (ŠK Tatran Prešov) erreichte 9,5 Punkte aus 13 Partien. Mit Martin Fraas (ŠK Slovan Bratislava Junioren), Dušan Duša (ŠK Trenčín) und Ján Profant (ŠK Tesla Liptovský Hrádok) erreichten drei Spieler 100 %. Von diesen wurden Fraas und Duša je zweimal eingesetzt, Profant einmal. Profant gewann bei seinem einzigen Einsatz kampflos.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995; BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, GEO = Georgien, HUN = Ungarn, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Medea Martin

ŠK Slovan Levice

ŠK Lokomotíva Trnava

ŠK Radegast Dunaj Bratislava

ŠK Tatran Prešov

ŠK Trenčín

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Slovan Gemer Rimavská Sobota I. Mannschaft

ŠK Tesla Liptovský Hrádok

ŠK Slovan Bratislava II. Mannschaft

ŠK Slovan Bratislava Junioren

ZŤS Spartak Dubnica

ŠK Gemer Rimavská Sobota II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 1995
Schach 1996